Hernández kan som auktorsförkortning betyda:

 Antonio Hernández
 Efraín Hernández
 Francisco Hernández
 Héctor Manuel Hernández
 Luis M. Hernández
 Luis Roberto Hernández

Robotskapade auktorsförkortningar